L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 17 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2019. Belinda Bencic s'impose en finale du simple, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Australiennes Ashleigh Barty et Samantha Stosur, des Américaines Danielle Collins et Madison Keys, de l'Italienne Camila Giorgi, de la Grecque María Sákkari et de la Chinoise Wang Qiang. Elles sont respectivement remplacées par Ons Jabeur, Stefanie Vögele, Ekaterina Makarova, Dayana Yastremska, Dalila Jakupović, Tímea Babos et Vera Lapko.

Lauréates 
En simple, Belinda Bencic remporte son  en battant en finale Petra Kvitová. Sur son parcours à la victoire, la Suissesse aura battu 4 joueuses membres du Top 10.

En double, Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová remportent leur  ensemble face à Ekaterina Makarova et Lucie Hradecká. Il s'agit de leur  et  respectif en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2019
Tennis en février 2019